Toubro er et dansk efternavn. Der er pr. 2020 99 danskere, der bærer dette efternavn.

 Larsen & Toubro (L&T) - et indisk baseret industrikonglomerat
 Elisabeth Toubro (født 1956) - grønlandsk billedhugger

Referencer 

Danske efternavne